Ripudiata (East Lynne) – film del 1931 diretto da Frank Lloyd
Ripudiata (Puerta cerrada) – film del 1939 diretto da John Alton e Luis Saslavsky
Ripudiata – film del 1954 diretto da Giorgio Walter Chili